Die North Cyprus Open waren ein 9-Ball-Poolbillardturnier in der türkisch-zyprischen Hafenstadt Kyrenia. Es wurde von 2012 bis 2016 zumeist jährlich ausgetragen und war Bestandteil der Euro-Tour.

Die Turniere im Überblick

Quellen 

Euro-Tour
Billardturnier in Kyrenia